Okręty US Navy o nazwie USS  "Wood", których patronem był chirurg, generał William M. Wood (1809–1880):
 pierwszy, "Wood" (DD-317), był niszczycielem typu Clemson i został zwodowany w 1919, a wycofany ze służby w 1930;
 drugi, "Wood" (AP-56), był okrętem zaopatrzeniowym, który został zwodowany w 1943. Przemianowany na "Leedstown" przed wejściem do służby.

Zobacz też USS "William M. Wood" (DD-715)

Wood